Klanac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Kakanj
 Klanac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Trnovo
 Klanac – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w mieście Gospić
 Klanac – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Vrbovsko
 Rapain Klanac – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w gminie Brinje
 Drenov Klanac – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w mieście Otočac
 Klanac Perjasički – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Slunj
 Bijeli Klanac – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Krnjak
 Jelov Klanac – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Rakovica